Karl Ludwig Guttenberg ist der Name folgender Personen:

* Karl Ludwig Freiherr von und zu Guttenberg (1902–1945), deutscher Gutsbesitzer, Herausgeber und Widerstandskämpfer
 Karl Ludwig von Guttenberg (* 1968), deutscher Journalist